René Froger peut désigner : 

 René Froger (1960), un chanteur néerlandais ;
 René Froger (1893-1945), un hockeyeur français ;
 Patinoire René-Froger, à Briançon, le domicile des Diables rouges de Briançon, nommée d'après le hockeyeur.